Poecilopsis griseola är en fjärilsart som beskrevs av Bruckova 1949. Poecilopsis griseola ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
griseola